In Nederland:
 Den Ham (Overijssel), dorp in de gemeente Twenterand (Overijssel)
 Den Ham (Vleuten), voormalig kasteel met overgebleven toren in het dorp Vleuten (Utrecht)
 Den Ham (Westerwolde) (Ham), gehucht in de gemeente Westerwolde (Groningen)
 Den Ham (Westerkwartier), dorp in de gemeente Westerkwartier (Groningen)
 Den Ham (Loppersum), borg tussen Loppersum en Stedum (Groningen)
 De(n) Ham of Uitham, een voormalige buurtschap bij Harkstede
 De Ham, een oude naam voor Kolham, een dorp in de provincie Groningen
 Den Ham aan Sluis V, voormalige buurtschap in de gemeente Twenterand (Overijssel)
 Den Ham (Gelderland) (Ham), buurtschap in de gemeente Wijchen (Gelderland)
 De Ham (Hoogland) (De Ham), wijk van Hoogland, gemeente Amersfoort (Utrecht)
 De Ham (Vleuten), buurtschap in de gemeente Utrecht
 De Ham (Zuid-Holland), buurtschap in de gemeente Bergschenhoek (Zuid-Holland)
 Den Ham (Dongen) (Den Hoogen Ham, Den Lagen Ham), buurtschap in de gemeente Dongen (Noord-Brabant)
 Den Ham (Son en Breugel), buurtschap in de gemeente Son en Breugel (Noord-Brabant)
 Stopplaats Den Ham, een voormalige stopplaats aan de staatslijn K tussen Amsterdam Centraal en Den Helder.
In Vlaanderen:
De Ham (natuurgebied), een natuurgebied in Wetteren